Das Damendoppel der Wimbledon Championships 1921 war ein Tenniswettbewerb in London.

Es siegten zum dritten Mal in Folge Suzanne Lenglen und Elizabeth Ryan.

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Quellen 
 L. Tingay: One Hundred Years of Wimbledon. Guinness World Records Ltd, London 1977, ISBN 0-900424-71-0, S. 175.
 A. Albiero u. a.: The Grand Slam Record Book. Vol. 2, Effepi Libri, Monte Porzio Catone 2011, ISBN 978-88-6002-023-9, S. 539.

Damendoppel
1921